Контарев — фамилия; имеет женскую форму Контарева.

 Контарев, Александр (род. 1938) — советский легкоатлет-барьерист.
 Контарев, Владимир Викторович (род. 1952) — российский дирижер, лауреат премии им. Л. В. Собинова.
 Контарев, Иван Ильич (род. 1930) — советский докер, Герой Социалистического Труда.